Gérard Pelletier peut faire référence à :
 Gérard Pelletier (1919-1997), journaliste et homme politique canadien ;
 Gérard Pelletier (1946-), entrepreneur en IA pour DataFranca.org québécois ;
 Gérard Pelletier (1951-), homme politique français ;
 Gérard Pelletier  (1952-2013), musicien français fondateur du groupe Deux. 
 Gérard Pelletier (1964-), prêtre, docteur en histoire et écrivain (Rome et la Révolution française : La théologie et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799)).

Notes et références